Вилает Мардин () е вилает, разположен в Турски Кюрдистан, Югоизточна Турция. Обхваща площ от 8 891 км2. Населението му според оценки на Статистическия институт на Турция към 31 декември 2018 г. е 829 195 души. Административен център на вилаета е град Мардин.

Административно деление 

Околии

Вилаета се поделя на 10 околии, подредени по азбучен ред:

Население 
Численост на населението според преброяванията през годините:

Източници

Външни препратки 

  

Вилаети в Турция